I vagabondi – cortometraggio del 1930 diretto da James Parrott, con Stanlio e Ollio
 I vagabondi –film di montaggio italiano del 1950 con Stanlio e Ollio
 I vagabondi (Les Va-nu-pieds) raccolta di racconti di Léon Cladel del 1873
 I vagabondi (Bosiakj) raccolta di racconti di Maksim Gor'kij del 1898
 I vagabondi (Bieguni) romanzo di Olga Tokarczuk del 2007